Zagajnik peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Zagajnik, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zagajnik, un village de la voïvodie de Lublin